Genoa kan syfta på:
 
 Genoa (Formel 3000) – ett Formel 3000-stall som tävlade 1985-1987

Geografi

USA 

 Genoa, Ohio, Ottawa County, 
 Genoa, Illinois, ort, DeKalb County, 
 Genoa, Nebraska, Nance County, 
 Genoa, Ohio, Stark County, 
 Genoa, Wisconsin, Vernon County, 
 Genoa, Colorado, Lincoln County, 
 Genoa, Nevada, Douglas County, 
 Genoa, New York

Se även 
 Genua (olika betydelser) 
 Genova (olika betydelser)

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar